"Битва Гигантов" — футбольное соревнование, проводящееся в Фиджи.

Один из известных фиджийских спортсменов считал данное мероприятие легким способом заработать деньги и по его инициативе в 1978 было создано первое спортивное соревнование в Фиджи, которое кто-либо спонсировал. С тех пор соревнование проводили каждый год, исключая 1987, когда после переворота во власти правительство запретило проводить организованные соревнования по воскресеньям, следовательно "Битва Гигантов" на время была отменена.

Правила 
Участие принимают 10 лучших провинциальных команд: ФК Ба, ФК Лабаса, ФК Лаутока, ФК Нади, Надрога, Насину, Навуа, Рева, Сува и Тавуа. Клубы разделяют на две группы по пять команд. Победа даёт 3 очка, ничья 1, а поражение - 0. 

Две команды с наибольшим количеством очков из каждой группы попадают в полуфинал, и победитель из каждой группы играет с командой на втором месте из другой группы. Полуфинал и финал проводятся в различные дни.

Победители

Примечания 

Спорт на Фиджи